Два корабля Королевского флота носили название HMS Namur, в честь бельгийского города Намюр, взятого Вильгельмом III в 1665 году. Еще один был спущен на воду, но не достроен:

 HMS Namur — 90-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1697; перестроен в 1729; разбился в 1749.
 HMS Namur — 90-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1756; перестроен в 74-пушечный корабль 3 ранга в 1805; на рейдовой службе с 1807; разобран в 1833.
 HMS Namur строился как эскадренный миноносец типа Battle; спущен на воду в 1945; не достроен; отправлен на слом в 1951.

См. также 
 Намюр (значения)